Краб — многозначное слово.

Зоология 

 Крабы в собственном смысле (короткохво́стые ра́ки, ) — инфраотряд десятиногих ракообразных. См. .

 Некоторые другие представители отряда десятиногих ракообразных:
 Камчатский краб ().
 Пауки-крабы — семейство отряда пауков.

Техника 
 Краб — первый в мире подводный минный заградитель.
 Краб — американский подводный военный робот.
 Краб — кронштейн крепления растяжки передней подвески в автомобиле.
  Краб и Краб-М — морские водолазные боты проекта 535.
 Краб-М — установка для поверки счётчиков газа.
 Краб-М (пожаротушение) — система автоматического пожаротушения.
 Краб — советская противокорабельная мина.
 Краб — комплекс боевого управления зенитной ракетной бригадой К-1 (9С44)
 Краб — траекторно-измерительный комплекс
 Краб — корабельная станция постановки активных помех
 Краб — управляемая авиабомба СНАБ-3000
 Краб — комплект для постановки управляемого противопехотного минного поля
 Краб — взрыватель морской мины
 Краб — разветвитель телевизионного сигнала метровых волн, выпускавшейся в СССР.
 Краб — жаргонное название звена разъёмно-звеньевой ленты к пулемётам или автоматическим пушкам
 Краб, паук — жаргонное название электронного блока управления двигателем, снабженного соединительными проводами с разъемами, подключаемыми непосредственно к датчикам и исполнительным механизмам автомобиля с целью обхода действия штатного иммобилайзера автомобиля. Обычно используется для угона автомобиля.
 Краб — распространенное название соединителя алюминиевого профиля (для создания каркасов для стен, крепления гипсокартона и т.п.).
 Краб — моторная лодка.
 Krab — польская САУ из шасси K9 Thunder и башни AS-90.

География 
 Краб — небольшой островной массив у более крупного о. Уруп, в южной части Курильской гряды.

Другие значения 
 Краб — символ добрых намерений, крепкого рукопожатия ("Держи краба!"), сильной кисти.
 Краб — универсальный, цельнометаллический(без сварных швов) снаряд для развития силы кисти.
 Краб — вид заколки для волос.
 «Краб» — жаргонное название кокарды с эмблемой  офицерского головного убора в ВМФ Союза ССР и России.
 «Краб» — разговорное название символа валюты (¤), замещавшего в кодовых таблицах первых советских персональных компьютеров символ доллара.
 Огненный краб — персонаж романа Гарри Поттер.
 Красти Краб () — популярный ресторан быстрого питания в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны».
 Человек-краб с Марса — фантастическая комедия, снятая в 1988 году режиссёром Стенли Шиффом.
 Краб — алкогольный напиток.
 Краб — поза в гимнастике, йоге и брейк-дансе.
 Прозвище норвежского биатлониста Халварда Ханевольда
 Крабовидная туманность (M1, NGC 1952, разг. «Краб») — газообразная туманность в созвездии Тельца, являющаяся остатками взрыва сверхновой звезды.
 Хедкраб — существо из компьютерной игры Half-Life.

См. также 
 Краби (значения)
 Крэб